A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1964 foi a 16ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Daytona e encerrou-se em Suzuka.

Calendário

Resumo da temporada 

Mike Hailwood correu para outra vitória na classe 500 para a MV Agusta, vencendo as primeiras seis corridas do ano e sete corridas no total. Jim Redman, da Honda, venceu todas as oito corridas de classe 350 contra apenas a oposição de fábricas.

A classe 250 provou ser mais difícil quando Phil Read da Yamaha lutou com Redman durante toda a temporada, com Read finalmente chegando ao topo, vencendo cinco corridas em relação às três de Redman. Luigi Taveri ganhou o título de 125 para a Honda, enquanto Hugh Anderson, da Suzuki, travou uma batalha de uma temporada com Ralph Bryans, da Honda, para manter sua coroa de 50cc.

Resultado das corridas

† Corrida que não valeu pontos para o campeonato.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1964